

События

Римская империя 
 Император: Тиберий.
 Консулы: Гай Аппий Юний Силан и Публий Силий Нерва.
 Консулы-суффекты: Квинт Юний Блез и Луций Антистий Вет.
 Восстание фризов против Рима, которые возвращают себе независимость.
 Иоанн Креститель порицает Ирода Антипу за женитьбу на Иродиаде, за что подвергается казни по просьбе Саломеи, дочери Иродиады.
 Свадьба Агриппины Младшей и Гнея Домиция Агенобарба.
 Бракосочетание Клавдия и Элии Петины.

Китай 
 Хунну оказывают поддержку Лу Фана, одного из вождей «краснобровых».

Средняя Азия 
 Образование Кушанского царства.

Родились 
 Береника — дочь царя Ирода Агриппы I, любовница императора Тита.
 Луций Юний Цезенний Пет (консул 61 года) — римский политический и военный деятель второй половины I века.
 Мин-ди (Хань) — 2-й император империи Восточная Хань.

Скончались 
 Юлия Младшая — дочь Марка Випсания Агриппы и Юлии Старшей.
 Иоанн Креститель — христианский проповедник, крестивший Христа.
 Онджо (Пэкче) — основатель и 1-й ван Пэкче.

См. также 

 28 страниц

Примечания